Pricking ist der Familienname folgender Personen:

 David Pricking (1906–1990),  deutscher Domkapitular und Kreisdechant
 August Pricking (* 1979), deutscher Zauberkünstler